Замощье — название нескольких населённых пунктов в России.
Смоленская область
 Замощье (Волоковское сельское поселение) — Смоленский район
 Замощье (Демидовский район)
 Замощье (Добринское сельское поселение) — Духовщинский район
 Замощье (Ершичский район)
 Замощье (Кардымовский район)
 Замощье (Стабенское сельское поселение) — Смоленский район
 Замощье (Третьяковское сельское поселение) — Духовщинский район
 Замощье (Ярцевский район)